Het ATP-toernooi van Dubai 2018 werd van 26 februari tot en met 3 maart 2018 gespeeld op de hardcourtbanen van het Aviation Club Tennis Centre in Dubai, de hoofdstad van het gelijk­namige emiraat in de Verenigde Arabische Emiraten.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Paolo Lorenzi (linkervoet) → vervangen door  Blaž Kavčič (LL)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai